Введенское — название населённых пунктов.

Населённые пункты 
 Введенское — село в Комсомольском районе Ивановской области.
 Введенское — село в Фурмановском районе Ивановской области.
 Введенское — село в Чухломском районе Костромской области.
 Введенское — село в Кетовском районе Курганской области, Введенский сельсовет.
 Введенское — посёлок в Кетовском районе Курганской области, Железнодорожный сельсовет.
 Введенское — село в Мишкинском районе Курганской области.
 Введенское — село в Курском районе Курской области.
 Введенское — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Введенское — село в городском округе Домодедово Московской области.
 Введенское — деревня в Клинском районе Московской области.
 Введенское — деревня в Лотошинском районе Московской области.
 Введенское — село в Одинцовском районе Московской области.
 Введенское — деревня в Пушкинском районе Московской области.
 Введенское — село в Ливенском районе Орловской области.
 Введенское — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Введенское — село в Кашинском городском округе Тверской области.
 Введенское — деревня в Кашинском городском округе Тверской области.
 Введенское — село в Некрасовском районе Ярославской области.
 Введенское — село в Ставропольском уезде Ставропольской губернии Российской Империи.

Разное 
 Введенское кладбище — историческое кладбище в московском районе Лефортово.
 Введенское — озеро на западе Владимирской области.
 Введенское сельское поселение — название ряда муниципальных образований в России.
Введенское (усадьба)

См. также 
 Введенка
 Введеновка
 Введенский